Bacalar – municipalità messicana dello stato di Quintana Roo
 Bacalar – località messicana nello stato di Quintana Roo capoluogo dell'omonima municipalità
 Bacalar – film del 2011, diretto da Patricia Arriaga-Jordán